Losten steht für:
 einen Ortsteil der Gemeinde Bad Kleinen in Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland

Losten ist der Familienname folgender Personen:
 Basil Harry Losten (* 1930), US-amerikanischer Geistlicher